Schetty ist der Familienname von:

 Josef Schetty (1824–1894), Schweizer Färbereiunternehmer
 Peter Schetty (* 1942), Schweizer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Shetty